Su se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Su Song
 You Ning Su